

Musica 
 Lineup o line-up – termine in lingua inglese per indicare la formazione di un gruppo musicale
 Line-Up – album di Graham Bonnet del 1981
 Line Up – brano musicale degli Aerosmith del 1993, dall'album Get a Grip
 Line Up – singolo degli Elastica del 1994, dall'album Elastica
 Line-up – album dei Battlefield Band del 2011

Sport 
 Lineup o line-up – ordine di battuta nel baseball e nel softball
 Lineup o line-up – termine in lingua inglese per indicare la formazione di una squadra

Pagine correlate 
The Lineup